Osojnica je ime več gora, voda in naselij

v Sloveniji 
 Osojnica, naselje v Občini Žiri

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem

naselja 
 Osojnica, nad Žrelcem, nem. Zwanzgerberg, občina Žrelec

gore 
 Osojnica, nad Žrelcem, nem. Zwanzgerberg, občina Žrelec
 Osojniška peč (skala), nem. Predigtstuhl (Prižnica), tudi Osojniški vrh, tudi Sojnica, občina Žrelec
ter
 Osojščica, nad Beljakom, nem. Gerlitzen, 1909 m

vodovja 
 Osojniški potok, nem. Zwanzgerberger Bach

glej tudi 
 Osoje, nem. Ossiach, občina Osoje
 Osojske Ture, Ossiacher Tauern

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška